Шимкунайте () — женский вариант литовской фамилии Шимкунас (используется для незамужних женщин).

Известные носители 

 Шимкунайте, Габия (род. 2002) — литовская шахматистка.
 Шимкунайте, Евгения Францевна (1920—1996) — литовский и советский аптекарь и этнограф.